Sirácida fue una banda española de heavy metal y power metal, fundada en 1998 en la ciudad de Murcia, España. Está influenciada por bandas como Symphony X, Dream Theater, Iron Maiden y Helloween. El grupo desde un principio tuvo varios cambios dentro de los integrantes del grupo, hasta que en el año 2008 se consolidó con los componentes que en la actualidad forman esta banda.

Historia 
Sirácida se formó en el año 1998 por cinco chicos de Murcia: Víctor López a la guitarra y coros, Juanjo Ruiz a la batería, Daniel Ortín al bajo y Manuel Zaragoza como vocalista. Tras idas y venidas de distintos músicos, en el año 2006 se incorporó Rubén Nicolás para acompañar a Víctor López, aportando su espectacular técnica a la guitarra. Por último, la llegada de Jaime Samper a los teclados en 2008 cierra la composición final de los miembros, contribuyendo a perfeccionar lo que ya existía hasta ese momento y poniendo la guinda final a esta formación de gran personalidad.

Miembros

Actuales 

José Gómez – voz (2011-actualidad)

Juanjo Nicolás – batería (1998-actualidad)

Roger Pierre Maccari – bajo (2010-actualidad)

Víctor López – guitarra (1998-actualidad)

Rubén Nicolás – guitarra (2006- actualidad)

Jaime Samper – teclados (2008-actualidad)

Anteriores 
Manuel Zaragoza – voz (1998-2011)

Daniel Ortín – bajo (1998-2010)

Iván Martínez – voz (2002-2006)

Rubén Durá – guitarra (1998-2001)

Arturo Hernández – teclados (2003-2005)

Jesús Gómez – teclados (2005-2007)

Emma César – coros (2004-2008)

Estilo 
Comenzaron con un estilo con tendencia al Power Metal y poco a poco han evolucionado incluyendo más matices a su estilo particular como retazos progresivos, dejes neo románticos similares a grupos como Héroes del Silencio o Sôber con el resultado de un Metal más melódico que se acerca y define su estilo personal. El estilo musical de Sirácida se define como Heavy Metal melódico contemporáneo con matices neorrománticos, se trata de una mezcla innovadora de Power Metal y Rock Progresivo.
Esta mezcla unida a la experiencia y larga trayectoria de Sirácida da lugar a este maravilloso resultado llamado “Del Corazón al Alma”, un trabajo capaz de transmitir sensaciones debido a su especial hincapié en ser muy cuidadosos con matices y detalles. Muestra de ello son los asombrosos solos de guitarra, como el de Víctor López en “Mi Legado”, siempre en su línea melódica o el espectacular solo de Rubén Nicolás en “Mi Momento”, el gran trabajo de Jaime Samper con los teclados, muy elaborado, el manejo ejemplar de Juanjo Ruiz con el doble bombo y por supuesto la inconfundible y potente voz de Manuel Zaragoza, que gracias a su técnica y estilo hacen de Siracida el grupo que es hoy en día.

Estética 
Si algo ha caracterizado a Sirácida a lo largo del tiempo, ha sido su estética, ya que en sus directos comenzaron de forma casual a utilizar un maquillaje que ha quedado como símbolo del grupo. Este maquillaje consistente en trazos de color negro sobre el rostro (cada miembro utiliza uno distinto) es su símbolo externo para diferenciarse del resto de bandas que ha acabado como un detalle representativo a modo de “pinturas de guerra”, como ya hicieron en su momento grupos como Crimson Glory, Kiss o Slipknot y sus máscaras.

Discografía

Demo 
 Hijos Del Tiempo (1998)
 Sangre de Dragón (2000)
 No Más Mentiras (2006)

Álbum 
 Del Corazón Al Alma (2010)
 Optimatum (Sin lanzar)

Temas destacados 
Dentro de su disco Del Corazón al Alma podemos encontrar temas destacados como "La Pasión", que es una canción muy potente que destaca en directo por ser la más metalera ya que se caracteriza por su rapidez y potencia, "Marionetas" que está dedicada a toda clase de público incluso fuera de la escena de Heavy Metal. También podemos destacar "Mi Legado", un vals,  grabado casi en su en totalidad en acústico con un toque medieval para los seguidores del metal más épico al igual que "Esparta" , también conocida como “Hijos de la Ira”, un tema muy fuerte y poderoso, "Ave Fénix" es quizás el tema más progresivo del disco junto con "Mi Momento". El primer single del disco es "Guijarros" que tuvo una gran aceptación del público, así como "Hombro con Hombro" que es el segundo single, son los dos temas más clásicos del álbum, el cual abre y cierra con sendos cortes instrumentales "Corazón y Alma" respectivamente.

Referencias 

 Entrevista a Sirácida por su cambio de formación y su vuelta a Murcia tras dos años: http://www.youtube.com/watch?v=oppZllUIpZA

Enlaces externos 

Grupos de heavy metal de España
Grupos de power metal de España
Grupos de power metal en español
Grupos de metal progresivo de España
Grupos de rock de la Región de Murcia